Стефан Радослав е сръбски крал, управлявал Сърбия в периода 1228 – 1234 г.

Стефан Радослав е първороден син на Стефан Първовенчани и византийската принцеса Евдокия. През 1228 наследява баща си на трона. Сключва брак с Анна Теодора Комнина, дъщеря на епирския деспот (1215 – 1230) Теодор Комнин и сестра на Ирина Комнина, но няма наследници.

Недалновиден владетел, Стефан Радослав разчита единствено на своя тъст. След като Теодор Комнин е разгромен военно от Иван Асен II, Стефан Радослав е детрониран от сръбската аристокрация и мястото му е заето от неговия по-малък брат Владислав.

Стефан Радослав, както и наследилия го̀ на престола негов брат Стефан Владислав, чрез майка си Евдокия и посредством Ирина Дукина и династията на Комнините се падат осма степен преки потомци на българския цар Иван Владислав и на комитопулите. Стефан Радослав и брат му Владислав са далечни потомци на комитопулите ѝ по бащина линия чрез Константин Бодин, т.к. Завида е свързан родствено с управляващата Зета династия.

Стефан Радослав се замонашва и умира в манастира Студеница.

Родословие

Източници

Литература 
 Ćirković, Sima (2004). The Serbs. Malden: Blackwell Publishing.

Крале на Сръбското кралство
Неманичи